Comitatul Perkins sau Perkins County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Perkins County, Nebraska 
 Perkins County, South Dakota